Gerry Hambling – montatore britannico
 Maggi Hambling – scultrice e pittrice inglese